Хуан Дијего има више значења:

 Хуан Дијего (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Хуан Дијего (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Хуан Дијего (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуан Дијего (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хуан Дијего (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хуан Дијего (Санта Марија Тонамека), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Хуан Дијего (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Хуан Дијего (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику